La Guérinière peut faire référence à :

Toponyme
La Guérinière, commune de Vendée
La Guérinière, quartier de la ville de Caen

Patronyme
François Robichon de la Guérinière, écuyer français